Елена Шмелёва:
 Шмелёва, Елена Владимировна (род. 1971) — российский общественный и политический деятель, социолог, руководитель фонда «Талант и успех», сопредседатель Центрального штаба ОНФ.
 Шмелёва, Елена Яковлевна (род. 1959) — российский филолог.